Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ville Jansson e Scott Warner che hanno battuto in finale Bill Benjes e Arthur Engle 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Royce Deppe /  Luke Jensen (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Brian Garrow (quarti di finale)

 Nevio Devide /  Robbie Weiss (semifinali)
 Marius Barnard /  Gianluca Pozzi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1989